

Населені пункти та їхні частини
 Овчарня — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Овчарня — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Овчарня — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Овчарня — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Овчарня — частина села Карчмиська-Другі в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Овчарня — частина села Карньовиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Овчарня — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Овчарня — частина села Зебжидовиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Овчарня — частина села Тшебішин у гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Овчарня — частина села Семіхоче в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Овчарня — частина села Вишецино в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Овчарня — частина села Славутово в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Овчарня — частина села Славкі в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Овчарня — частина села Зебжидовиці в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Овчарня — частина села Сушець у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Овчарня — частина села Біскупиці в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Овчарня — частина села Ґалдово в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Овчарня — осада в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Овчарня — осада в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Овчарня — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Овчарня — лісова осада в гміні Пшибернув Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки

Див. також 
 Вівчарня
 Вівчарня (село)